PageRank, een methode om internetpagina's te ordenen naar belang
 ISO 3166-code van Puerto Rico
 Paraná (staat), een deelstaat van Brazilië
 Plaatsgebonden risico, de mate van externe veiligheid van een locatie
 Pequena Rota, bijvoorbaald PR 14, een streekpad op Madeira
 Përmet (district), een district in de Albanese prefectuur Gjirokastër (kentekencode PR)
 Partij van de Republiek (Brazilië)
 Prawica Rzeczypospolitej (Rechts van de Republiek), een Poolse politieke partij

 Public relations, het bevorderen van goede betrekkingen tussen een organisatie en haar publieksgroepen
 Getal van Prandtl, een getal dat de verhouding tussen impulsoverdracht en warmteoverdracht weergeeft
 Praseodymium, een scheikundig element